Wilhelm Peters kan avse:

Wilhelm Peters (zoolog) (1815–1883) – tysk zoolog
Wilhelm Peters (konstnär) (1851–1935) – norsk målare